Le kroumen est un continuum linguistique de langues kru parlées en Côte d’Ivoire. Certaines variantes du continnumn linguistique grebo-kroumen sont aussi parlée au Liberia, où elles sont généralement appelées « grebo » et classées comme langues séparées.

Écriture 
Les trois variantes du kroumen ont des orthographes quasi identiques, avec quelques différences mineures, et suivent les régles recommandées dans l’Orthographe pratique des langues ivoiriennes.

Les tons sont indiqués à l’aide de signes diacritiques précédant les syllabes : l’apostrophe pour le ton haut, le signe moins pour le ton bas et le signe égal pour le ton bas montant.

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 
Pierre Vogler, « Le problème linguistique krou, élément de comparaison», J. Soc. Afr., tome 44, fasc. 2, bibliogr. 1974, pp 147-174, pp. 175-176
L. Marchez, Atlas linguistique krou (essai de typologie), Inst. de Liguist. Appliquée, Université d'Abidjan, 1979.

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 
 Kroumen: tépo, plapo, piè

Langue en Côte d'Ivoire
Inventaire de langues